Sveti Leopold je lahko:
 Sveti Leopold Babenberški
 Leopold Mandić